Příjmení Fried nosí více významných osobností:

 Alexander Fried (1892–1945) – funkcionář Komunistické strany Československa, protifašistický bojovník a úředník
 Alexej Fried (1922–2011) – český hudební skladatel a dirigent
 Alfred Hermann Fried (1864–1921) – rakouský židovský pacifista, publicista, žurnalista, spoluzakladatel německého mírového hnutí a laureát Nobelovy ceny za mír roku 1911
 Erich Fried (1921–1988) – rakouský básník židovského původu
 Evžen Fried (1900–1943) – komunistický politik
 Jiří Fried (1923–1999) – český spisovatel, scenárista a dramaturg
 Mirjam Friedová (* 1956) – česká lingvistka a první žena ve funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 Pavel Fried (odbojář) (1907–1943) – první manžel Rivy Krieglové (v odboji s Juliem Fučíkem)
 Pavel Fried (1930–2019) – český konstruktér, manažer a podnikatel (vězněn v koncentračním táboře Terezín)

Podobné příjmení 
 Friedl

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení